Николай Маринов Дойчев е български актьор.

Биография 
Роден е в Сливен на 27 юли 1903 г. Не успява да завърши средното си образование.

Работи на сцените на Драматичния театър в Сливен (1924-1925), театъра в Самоков, Драматичния театър в Бургас (1928-1929), Драматичния театър в Плевен (1919-1930), Драматичния театър в Толбухин и Драматичния театър във Варна.

Награден е със званието заслужил артист през 1985 г.

Умира на 19 юни 1983 г.

Награди 
 Заслужил артист
 Орден „Кирил и Методий“ – I степен
 Награда за мъжка роля (ролята на Костадин Войнов) в пиесата „Прокурорът“ на Националния преглед на българската драма и театър

Театрални роли 
 „Хъшове“ – Странджата
 „Нора“ – д-р Ранг
 „Снаха“ – Юрталана
 „Вълчи времена“
 „Училище за жени“ – Кризалд

Филмография

Външни препратки 
 
 Николай Дойчев в КиноПоиск
 Николай Дойчев в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Заслужили артисти (България)
Родени в Сливен
Починали в София